First National Bank Building steht für

Bauwerke:
 First National Bank Building (Boston)
 First National Bank Building (Charlotte)
 First National Bank Building (Milwaukee)
 First National Bank Building (Pensacola)
 First National Bank Building (Pittsburgh)
 First National Bank Building (Saint Paul)
 First National Bank Building (San Diego)
 First National Bank Building (Tulsa)

im NRHP gelistete Objekte:
 First National Bank Building (Alabama), ID-Nr. 82002006
 First National Bank Building (Arkansas), ID-Nr. 07001423
 First National Bank Building (Denver County, Colorado), ID-Nr. 96000165
 First National Bank Building (Larimer County, Colorado), ID-Nr. 00000937
 First National Bank Building (Moffat County, Colorado), ID-Nr. 97000793
 First National Bank Building (Routt County, Colorado), ID-Nr. 00001624
 First National Bank Building (Connecticut), ID-Nr. 84000766
 First National Bank Building (Illinois), ID-Nr. 00001335
 First National Bank Building (Scott County, Iowa), ID-Nr. 83002430
 First National Bank Building (Webster County, Iowa), ID-Nr. 03000061
 First National Bank Building (Doniphan County, Kansas), ID-Nr. 08000609
 First National Bank Building (Smith County, Kansas), ID-Nr. 06001163
 First National Bank Building (Kentucky), ID-Nr. 88003154
 First National Bank Building (Iron County, Michigan), ID-Nr. 83003692
 First National Bank Building (Washtenaw County, Michigan), ID-Nr. 82000547
 First National Bank Building (Douglas County, Nebraska), ID-Nr. 82003187
 First National Bank Building (Lancaster County, Nebraska), ID-Nr. 98000190
 First National Bank Building (New Mexico), ID-Nr. 79003127
 First National Bank Building (Gaston County, North Carolina), ID-Nr. 86000302
 First National Bank Building (Granville County, North Carolina), ID-Nr. 88001254
 First National Bank Building (Lorain County, Ohio), ID-Nr. 79002719
 First National Bank Building (Mahoning County, Ohio), ID-Nr. 80003148
 First National Bank Building (Stark County, Ohio), ID-Nr. 87000689
 First National Bank Building (Oklahoma), ID-Nr. 01000659
 First National Bank Building (Custer County, South Dakota), ID-Nr. 82003924
 First National Bank Building (Day County, South Dakota), ID-Nr. 05000626
 First National Bank Building (Bosque County, Texas), ID-Nr. 79002919
 First National Bank Building (Kaufman County, Texas), ID-Nr. 85000073
 First National Bank Building (Kent County, Texas), ID-Nr. 97001209
 First National Bank Building (Nolan County, Texas), ID-Nr. 83003154
 First National Bank Building (Texas), ID-Nr. 09000981
 First National Bank Building (Virginia), ID-Nr. 82004586
 First National Bank Building (Wyoming), ID-Nr. 80004054

Siehe auch:
 First National Bank and Trust Building
 First National Bank and Trust Company Building